Szwajcaria:
 Flem – rzeka, dopływ Przedniego Renu
 Flem – rzeka, dopływ Schmuèr
 Flem – retoromańska nazwa gminy Flims

Osoby:
 Paul Le Flem – francuski kompozytor